Якоб (Йоб) де Рютер (; 30 апреля 1930, Хардинксвелд-Гиссендам, провинция Южная Голландия, Нидерланды — 4 октября 2015, Нарден, провинция Северная Голландия, Нидерланды) — нидерландский учёный-юрист и государственный деятель, министр обороны Нидерландов (1982—1986).

Биография 
В 1953 г. окончил юридический факультет Утрехтского университета по специализации «гражданское право» с присвоением степени магистра права. Затем он работал в качестве ассистента в том же университете (1953—1955), адвокатом и прокурором в Гааге и Амстердаме (1955—1958) и заместителем секретаря окружного суда в Утрехте (1962—1963).

С 1958 по 1962 гг. работал в должности мирового судьи. В 1963 г. получил докторскую степень Утрехтского университета, считался экспертом в семейном праве и уголовном нормативном регулировании в отношении несовершеннолетних. С сентября 1976 г. по декабрь 1977 г. — ректор Амстердамского свободного университета.

В 1977—1982 гг. — министр юстиции Нидерландов. В этот период с минимальным перевесом голосов был принят закон о легализации абортов, также произошло совершенствование законодательства о праве на забастовку, о советах на предприятиях, о наследовании.

С июля по сентябрь 1981 г. и с сентября по ноябрь 1982 г. являлся депутатом Палаты представителей парламента страны.

В 1982—1986 гг. занимал пост министра обороны. Являясь сторонником размещения на территории страны американских крылатых ракет в рамках политики Двойного решения НАТО, добился одобрения парламентом этого решения.

С 1986 по 1990 гг. являлся генеральным прокурором Амстердама. В 1989—1995 гг. — профессор права Утрехтского университета.

Возглавлял несколько комиссий, в том числе по контролю за голландским батальоном в Сребренице в ходе боснийского конфликта.

Примечания

Ссылки 
 Mr. J. (Job) de Ruiter
 Oud-minister Job de Ruiter overleden

Министры обороны Нидерландов
Министры юстиции Нидерландов
Члены Христианско-демократического призыва
Выпускники Утрехтского университета
Преподаватели Утрехтского университета
Судьи Нидерландов
Правоведы Нидерландов
Специалисты по семейному праву
Специалисты по уголовному праву
Члены Второй палаты Генеральных штатов Нидерландов
Члены Нидерландской королевской академии наук
Ректоры вузов Нидерландов